een jongensnaam afgeleid van Ron
 Ronny (zanger), artiestennaam van Wolfgang Roloff, een Duits schlagerzanger